Gyldenstolpe steht für:
 Gyldenstolpe (Adelsgeschlecht), schwedisches Adelsgeschlechts, das 1650 von Mikael Olai Wexionius Gyldenstolpe begründet wurde.

Gyldenstolpe ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Gabriel Gyldenstolpe, schwedischer Politiker und Militär
 August Gustaf Fersen Gyldenstolpe, schwedischer Diplomat und Außenminister
 Gustava Charlotta Jaquette Aurora Gyldenstolpe (1797–1838), schwedische Adlige, Mätresse, siehe Jacquette Löwenhielm